Charlie Jolley ist der Name folgender Personen:

* Charlie Jolley (Fußballspieler, 1936) (1936–2014), englischer Fußballspieler 
 Charlie Jolley (Fußballspieler, 2001) (* 2001), englischer Fußballspieler